Taken ist der Titel folgender Werke:

 Taken (Miniserie), US-amerikanische Mystery-Miniserie (2002)
 Taken, Originaltitel von 96 Hours, französischer Actionthriller von Pierre Morel (2008)
 Taken, Originaltitel von Taken – Die Zeit ist dein Feind, US-amerikanische Actionserie (2017)